Topolino giardiniere (Mickey Cuts Up) – cortometraggio d'animazione del 1931 diretto da Burt Gillett
Topolino giardiniere (Mickey's Garden) – cortometraggio d'animazione del 1935 diretto da Wilfred Jackson